Kamra se lahko nanaša na:
 spletni portal Kamra
 manjšo sobo v kmečki hiši, običajno namenjeno za spanje.